De Grand Prix-wegrace van Italië 2016 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 22 mei 2016 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De race was oorspronkelijk gepland over 21 ronden, maar vanwege een crash van Xavi Vierge en de daaropvolgende reparaties aan de barrières werd de race ingekort naar 10 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Italië